Er lub er:
 Er – postać biblijna, syn Judy
 Er – symbol erbu, pierwiastka chemicznego z grupy lantanowców

eR:
 Radio eR

ER:
 ER (Ostry dyżur) – serial telewizyjny
 ang. endoplasmic retikulum – retikulum endoplazmatyczne
.er
.er – domena internetowa przypisana do Erytrei